Софиевка Первая — название населённых пунктов на Украине:

 Софиевка Первая — село в Дубенском районе Ровненской области.
 Софиевка Первая — село в Близнюковском районе Харьковской области.

См. также 
 Софиевка